Station Shimohyogo (Wakayama) - treinstation in Hashimoto, Japan
 Station Shimohyogo Kofuku - treinstation in Sakai, Japan. Voorheen bekend als Station Shimo-Hyōgo en Station Echizen